Cornelia eller Kornelia kan syfta på:

 Cornelia (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Gens Cornelia – en romerska släkt
 Cornelia (djur) – ett släkte av insekter
 Cornelia (Roms tunnelbana) – en station på Roms tunnelbanas Linea A
 Linfärjan Kornelia – en färja